Clarens kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Clarens, Hautes-Pyrénées, kommun i departementet Hautes-Pyrénées,

Schweiz 

 Clarens, ort, Vaud,

Sydafrika 

 Clarens (ort i Sydafrika), Fristatsprovinsen, Thabo Mofutsanyana District Municipality, 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar